é um anime japonês de 1987 livremente baseado nos romances de d'Artagnan escrito por Alexandre Dumas (pai). A série estreou em Portugal no ano de 1988, transmitido na RTP 1 às segundas feiras, sendo reposto mais tarde por várias vezes no programa "Agora Escolha" apresentado por Vera Roquete, na RTP2.

Foi lançado um filme da sequência da série, um OVA, Anime Sanjūshi: Aramis no Bōken, em 1989, que nunca foi exibido em Portugal.

Enredo 
O jovem d'Artagnan deixa sua terra natal, na província da Gasconha para ir para Paris. Para além de querer encontrar um elefante, quer também juntar-se aos mosqueteiros do Rei e seguir os passos do seu pai, que morreu anos antes na guerra. Mal chega à capital, ele entra em conflito com três mosqueteiros de renome na cidade: Athos, Porthos, e Aramis, e provoca-os para um duelo de espada. Antes da luta começar são interrompidos pelos guardas do Cardeal, que os ameaçam prender devido ao decreto da proibição de duelos feita pelo rei. Depois, deste evento, algo embaraçoso, o jovem d'Artagnan perde a sua espada à mão do capitão dos mosqueteiros que a parte ao meio por o acha demasiado impulsivo e indigno de usar a espada do pai. Os outros três mosqueteiros, tocados pela simplicidade do rapaz, tornam-se os seus grandes amigos e adotam para si o lema "Um por todos, e todos por um", abrindo as portas a várias aventuras que se irão suceder depois desse dia.

Dobragem

Ficha técnica 
 Música composta por: Kouhei Tanaka
 Direcção de Animação: Motoko Tsuji, Shingo Okazaki e Shingo Ozaki (Character Designer)
 Historia Original: Alexandre Dumas
 Adaptação: Monkey Punch
 Canções:
 Abertura: Noriko Sakai (versão original) / Carmen Santos (dobragem portuguesa)
 Encerramento: Pumpkin (versão original) / Carmen Santos e Luísa Salgueiro (dobragem portuguesa)

Dobragem portuguesa 
 Direcção e adaptação das canções: António Montez
 Tradução: Isabel Pacheco
 Som: João Vidal e Abel Chambel
 Produtor: João Mota
 Estúdios: Nacional Filmes

Comparação com o romance original (potenciais "spoilers") 
Várias mudanças foram feitas na adaptação da história de Alexandre Dumas para esta série de animação. A acção ocorre em questão de meses, em vez de anos, um exemplo pelo O Homem da Máscara de Ferro história ocorrendo muito antes do que no relato de Dumas. Existem de facto nesta adaptação dois "máscaras de ferro" um é um bandido o outro o irmão gémeo do Rei que o primeiro quer usar como substituto. D'Artagnan é muito mais jovem na série de televisão, tem somente 16 anos, Constance é filha do costureiro Bonacieux e não esposa deste como na obra original. A mudança mais radical será a de Aramis que nesta adaptação é de facto uma mulher que vive disfarçada de homem, que se alistou aos mosqueteiros para vingar a morte de alguém muito importante na sua vida, à excepção do Capitão Tréville mais ninguém sabe da sua verdadeira identidade.

Ligações externas 

Séries de anime
Adaptações de Os Três Mosqueteiros
Programas da NHK
Séries de televisão de anime de 1987
OVAs de 1989